Chure kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel Joseph Chure
 Daniel J. Chure

Robotskapade auktorsförkortningar